Diamante ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Diamante (Entre Ríos), Stadt in Argentinien
 Departamento Diamante, Verwaltungseinheit in Argentinien
 Río Diamante, Fluss in Argentinien
 Laguna del Diamante, See in Argentinien
 Diamante (Paraíba), Gemeinde in Brasilien
 Diamante (Kalabrien), Gemeinde in Italien

Diamante ist der Vorname folgender Person:
 Diamante Maria Scarabelli, gen. la Diamantina (1675–1754), italienische Opernsängerin (Sopran), Händel-Interpretin

Diamante ist der Familienname folgender Personen:
 Fra Diamante (1430–1498), italienischer Maler
 Juan Bautista Diamante (1625–1687), spanischer Dramaturg
 Luigi Diamante (1904–1971), italienischer Maler
 Villa Diamante (* 1980), argentinischer Bastard-Pop-Produzent und DJ

Siehe auch:
 Mitsubishi Diamante, Automodell des japanischen Automobilherstellers Mitsubishi
 Diamant (Begriffsklärung)